Gareth Roberts  – calciatore gallese
Gareth Roberts  – copilota di rally britannico 
Gareth Roberts  – rugbista gallese
Gareth Roberts  – sceneggiatore britannico